Wollemi est un nom propre australien qui peut faire référence à :

Botanique 
 Dolomedes wollemi, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Pisauridae ;
 Pin de Wollemi (Wollemia nobilis), arbre de la famille des araucariacées présent en Australie.

Toponyme 
 Parc national Wollemi, parc naturel australien de Nouvelle-Galles du Sud qui fait partie des Montagnes Bleues.

Hydronyme 
 , ruisseau australien situé dans la région des plateaux centraux et les Montagnes Bleues, en Nouvelle-Galles du Sud.